Buenavista de Valdavia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buenavista de Valdavia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Buenavista de Valdavia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar